Podabrus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1838. Podabrus ingår i familjen flugbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flugbaggar
Podabrus